Sattar Zare (Shiraz, 27 de janeiro de 1982) é um ex-futebolista profissional iraniano, que atuava como defensor e meia-atacante.

Carreira 
Sattar Zare representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2004.

Títulos 
 Seleção iraniana
 Copa da Ásia de 2004: 3º Lugar

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Xiraz
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2004